

Cinema 
 Madman – film israeliano del 1978
 Madman – film statunitense del 1982
 The Madman – cortometraggio muto statunitense del 1911
 Madman Entertainment – azienda di distribuzione cinematografica australiana

Personaggi 
 Madman – personaggio dei fumetti creato da Mike Allred
 Matto (Madman) – personaggio dei fumetti Marvel Comics, nemico di Hulk

Persone 
 MadMan – rapper italiano